POLN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 900 амінокислот, а молекулярна маса — 100 307.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, репарація ДНК, реплікація ДНК, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки